Илья́ У́ткин:
 Уткин, Илья Ильич (1909—1947) — Герой Советского Союза.
 Уткин, Илья Никифорович (1922—1944) — Герой Советского Союза.